Déli Hírlap, budapesti napilap (1917–1919)
 Déli Hírlap, temesvári gazdaságpolitikai, majd politikai napilap (1925–1944)
 Déli Hírlap, Szeged, 1932
 Déli Hírlap, pozsonyi politikai napilap (1933–1934)
 Déli Hírlap, az Észak-Magyarország című lappal egyesült miskolci napilap (1969–2002)
 Déli Hírlap, csallóközi hetilap (1991–1992)